Wellauer ist der Familienname folgender Personen:

 August Wellauer (1798–1831), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Friedrich Wellauer (1837–1906), Schweizer Zahnmediziner
 Hans Wellauer (1926–2014), Schweizer Bauunternehmer und Präsident des FC Winterthur
 Hermann Wellauer (1924–2001), Schweizer Bauunternehmer
 Markus Wellauer (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Mias Wellauer (* 2002), Schweizer Unihockeyspieler